Zecca – tipo di acaro
 Zecca – officina per il conio di monete

Geografia 
 Zecca – località, non frazione, di Pandino in provincia di Cremona
 Zecca – frazione di Massa-Carrara

 Largo Zecca – piazza nel centro storico di Genova. Vicino alla Casa di Giuseppe Mazzini 
 Chiesa di Sant'Agostino alla Zecca – una delle più importanti e grandi Chiese di Napoli.
 Zecca di Venezia – una delle prime zecche di Stato, risalente al cinquecento.

Persone 
 Adriano Zecca (1923-1983) – calciatore italiano
 Alfredo Horacio Zecca (1949-2022) – arcivescovo cattolico argentino
 Ferdinand Zecca (1864-1947) – regista francese
 Smeraldo Zecca (1857-1925) – politico italiano
 Vincenzo Zecca (1832-1916) – scrittore, storico e archeologo italiano

Altri progetti